Луконин — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Луконин, Владимир Григорьевич (1932—1984) — учёный, историк-востоковед, иранист.
 
 Луконин, Николай Фёдорович (род. 1928) — советский инженер-электрик, министр атомной энергетики СССР.

